
Molekulska formula -{C3H7NO2}- se može odnositi na:
 Alanin
 beta-Alanin
 Etil karbamat
 Sarkozin